Denzinger puede hacer referencia a:

 la obra Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum;
 o al autor de la obra, Enrique Denzinger.